Le Buisson (Lozère)
 Le Buisson (Marne)